Le Mont puede referirse a:

Localidades

Francia 
Le Mont 
Le Mont-Dieu
Le Mont-Saint-Adrien 
Le Mont-Saint-Michel

Suiza 
Le Mont-sur-Lausanne